Austria:
 Burgstein – miejscowość
 Burgstein – miejscowość

Niemcy:
 Burgstein – dzielnica Weischlitz